Cafe kan avse:

Café - en inrättning som serverar kaffe med tilltugg
Magazine Café - en modetidning för män

Se även
Coffea - ett släkte av måreväxter